WBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boulder Broker Inn (Stati Uniti)